Yü-lin-hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yulin (ort i Kina, Shaanxi), 
 Yulin (ort i Kina, Guangxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar